Сит може да се односи на:

 Сит (острво), острво
 Сит (притока Волге), река
 Сит (Библија), личност из Библије